Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław – società polisportiva e squadra di calcio polacca con sede a Breslavia
 Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław – squadra di pallacanestro dell'omonima polisportiva di Breslavia
 Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław – squadra di pallamano dell'omonima polisportiva di Breslavia